Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Kołodziejczak (ur. 1967) – polski koszykarz, reprezentant Polski
 Michał Kołodziejczak (ur. 1988) – polski rolnik i polityk
 Piotr Kołodziejczak (ur. 1957) – polski pisarz, kompozytor i dziennikarz
 Tomasz Kołodziejczak (ur. 1967) – polski pisarz science fiction

Zobacz też 
 Timothée Kolodziejczak (ur. 1991) – francuski piłkarz pochodzenia polskiego
 Kołodziejczyk